Ljestvice liga petog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 1997./98.

1. ŽNL Koprivničko-križevačka 

 Izvori: 
 Glas Podravine i Prigorja

2. ŽNL Karlovačka 

 Izvori: 
 NK Josipdol

2. ŽNL Sisačko-moslavačka

NS Kutina 

 Izvori: 
 ŠNK "Mladost" Gornja Gračenica (1966. – 2006.)

2. ŽNL Vukovarsko-srijemska 

 Izvori: 
 Slavonac Gradište

Splitsko-dalmatinska županija

NL otoka Hvara 
 

 Izvori: 
 NL Hvar 
 nogomet.com, ljestvica 
 nogomet.com, rezultati

Poveznice 
 1. HNL 1997./98.
 2. HNL 1997./98.
 3. HNL 1997./98.
 4. rang HNL-a 1997./98.
 6. rang HNL-a 1997./98.
 7. rang HNL-a 1997./98.
 Hrvatski nogometni kup 1997./98.

Izvori 

1997-98
 5